Det finns fler biografiska artiklar om personer med namnet Kent Karlsson:

För den svenske konstnären och professorn född 1945, se Kent Karlsson (konstnär)
För den svenske fotbollsspelaren född 1945, se Kent Karlsson (fotbollsspelare)